Kaczyński – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 11,2 tys. osób.

Osoby noszące nazwisko Kaczyński:
 Adam Kaczyński (ur. 1933, zm. 2010) – polski pianista i kompozytor
 Antoni Kaczyński (ur. 1874, zm. 1925) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego i generał dywizji Wojska Polskiego
 Antoni z Susza Kaczyński – oficer Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Bogusław Kaczyński (ur. 1934) – polski dyplomata, ambasador
 Bogusław Kaczyński (ur. 1942, zm. 2016) – polski dziennikarz, publicysta i krytyk muzyczny
 Edward Kaczyński (ur. 1937) – polski teolog, dominikanin, rektor Uniwersytetu Św. Tomasza Angelicum w Rzymie
 Filip Kaczyński (ur. 1987) – polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VII i IX kadencji
 Grzegorz Kaczyński (ur. 1942) – polski socjolog, profesor uczelni włoskich
 Jacek Kaczyński (ur. 1973) – polski dziennikarz, prezenter, konferansjer
 Jerzy R. Kaczyński (ur. 1951) – polski filolog klasyczny i tłumacz
 Jarosław Kaczyński (ur. 1949) – polski polityk, twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, premier Polski
 Józef Kaczyński (ujednoznacznienie)
 Lech Kaczyński (ur. 1949, zm. 2010) – polski polityk, prezydent Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, prezydent Warszawy, prezes Najwyższej Izby Kontroli
 Marek Kaczyński (ur. 1963) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji
 Marian Kaczyński (ur. 1932, zm. 2007) – polski archeolog, znawca kultury ludów bałtyjskich
 Przemysław Kaczyński (ur. 1972) – polski aktor
 Rajmund Kaczyński (ur. 1922, zm. 2005) – polski inżynier, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego
 Ryszard Kaczyński (ur. 1954) – polski polityk, poseł na Sejm RP V kadencji
 Sylwester Kaczyński (ur. 1937) – polski bokser
 Tadeusz Kaczyński (ur. 1932, zm. 1999) – polski muzykolog, wieloletni redaktor „Ruchu muzycznego”
 Wiktoryn Kaczyński (ur. 1891, zm. 1986) – komandor podporucznik pilot Wojska Polskiego
 Wincenty Kaczyński (ur. 1870, zm. 1932) – pułkownik artylerii Armii Imperium Rosyjskiego i generał brygady Wojska Polskiego
 Witold Kaczyński (ur. ok. 1913, zm. 1989) – polski prawnik, działacz akademicki i Polski Podziemnej
 Władysław Kaczyński (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Kaczyński (ujednoznacznienie)

Zobacz też 

 Kaczyńska
 Kaczynski

Przypisy